Freimanis ist der Familienname folgender Personen:
 Gints Freimanis (* 1985), lettischer Fußballspieler
 Mārtiņš Freimanis (1977–2011), lettischer Musiker und Schauspieler

Sonstiges:
 Freimanis-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika